Pozzolesi – abitanti di Pozzolo (Marmirolo)
Pozzolesi – abitanti di Pozzolo Formigaro
Pozzolesi – abitanti di Pozzuolo (Castiglione del Lago)